Pécheux bzw. Pêcheux ist der Familienname folgender Personen: 

 Marc Nicolas Louis Pécheux (1769–1831), französischer General